Michaels är ett engelskspråkigt efternamn. Det kan syfta på någon av följande personer:

Amber Michaels (född 1968), amerikansk porrskådespelare
Anne Michaels (född 1958), kanadensisk författare
Bret Michaels (född 1963), amerikansk musiker och skådespelare
Gianna Michaels (född 1983), amerikansk porrskådespelare
Janna Michaels, amerikansk barnskådespelare
Lorne Michaels (född 1944), kanadensisk tv-producent
Meredith Michaels-Beerbaum (född 1969), amerikansk ryttare
Mia Michaels (född 1966), amerikansk koreograf
Sean Michaels (född 1958), amerikansk porrskådespelare
Shawn Michaels (född 1965), amerikansk fribrottare
Tammy Lynn Michaels (född 1974), amerikansk skådespelare
Trina Michaels (född 1983), amerikansk porrskådespelare
Wilson D. Michaels, amerikansk-svensk skådespelare

Se även 
Michaels (butikskedja)

Efternamn